Schaumburg puede referirse a:

Alemania 
 Condado de Schaumburg, un antiguo condado del Sacro Imperio Romano Germánico en Baja Sajonia, Alemania 
 Castillo de Schaumburg, en Renania-palatinado, Alemania, sede del Señorío de Schaumburg
 Castillo de Schaumburg, en Baja Sajonia, Alemania
 Distrito de Schaumburg.
 Palais Schaumburg en Bonn, segunda residencia oficial y oficina del Canciller de Alemania.
 Schaumburg-Lippe, estado alemán que dejó de existir en 1946.
 Estado Libre de Schaumburg-Lippe.

Estados Unidos 
 Schaumburg (Illinois), villa en el condado de Cook, Illinois.
 Municipio de Schaumburg (condado de Cook, Illinois), municipio en el condado de Cook, Illinois.